Loppa kan syfta på:

 Loppa – en individ i ordning Loppor
 Pappersloppa – ett exempel på enkel origami

Geografi

Antarktis 

 Loppa, Antarktis,

Norge 

 Loppa kommun, Finnmark fylke, 
 Láhppi, ö, Finnmark fylke, Loppa, 
 Loame-Luoppal, sjö, Nordland fylke, Fauske, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar